Amieira pode ser: 

 Amieira – freguesia no concelho de Oleiros, Portugal
 Amieira – freguesia no concelho de Portel, Portugal
 Amieira do Tejo – freguesia do concelho de Nisa, Portugal
 Banhos da Amieira – uma estância termal abandonada na freguesia de Samuel, Soure

Desambiguação